Таряник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таряник, Вера Михайловна (род. 1940) — советский деятель сельского хозяйства, новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Таряник, Григорий Аверьянович (1913—1979) — военный комиссар эскадрильи, батальонный комиссар, Герой Советского Союза.